Plauen steht für:

Orte:
 Plauen, Stadt in Sachsen
 Plauen, Stadtteil von Dresden, Sachsen, Deutschland, siehe Plauen (Dresden)
 Plauen, Stadtbezirk von Dresden, Sachsen, Deutschland, siehe Plauen (Stadtbezirk)
 Plauen (russ. Fedotowo, bis 1928 dt. Groß Plauen), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland, siehe Fedotowo (Kaliningrad)

Personen:
 e.o.plauen (1903–1944), eigentlich Erich Ohser, deutscher Zeichner
 Heinrich von Plauen, häufiger Name von Grafen aus dem Adelsgeschlecht Reuß, siehe Vögte von Plauen

 Anna von Plauen (Quedlinburg) († 1458), Äbtissin im Stift Quedlinburg (1435–1458)
 Anna von Plauen (Gernrode) (1506–1548), Äbtissin des Stifts Gernrode (1532–1548)

Siehe auch:
 Blauen
 Mittelwellensender Plauen